Dieter Willmann ist der Name folgender Personen:

* Dieter Willmann (Fußballspieler) (1940–2009), deutscher Fußballspieler
 Dieter Willmann (Eishockeyspieler) (* 1963), deutscher Eishockeyspieler